Unckel ist der Familienname folgender Personen:
 Bartholomäus von Unckel, Kölner Drucker des 15. Jahrhunderts
 Curt Unckel (1883–1945), deutscher Völkerkundler
 Per Unckel (1948–2011), schwedischer Politiker